Нина Андреевна Ампилогова (16 сентября 1936 — 25 октября 1999) — Доярка колхоза «Лиманский» Щербиновского района Краснодарского края Герой Социалистического Труда ().

Биография 
Родилась 16 сентября 1936 года в селе Ейское Укрепление  Азово-Черноморского края (ныне Краснодарский край) в крестьянской семье. Русская.

Ещё в период обучения в школе помогала матери в работе на животноводческой ферме, а после её смерти заняла её место в 1955 году и вскоре вышла в передовые доярки колхоза «Лиманский».

При плане 1 тысячи килограммов молока надаивала по 1200 килограммов от каждой закреплённой коровы. По итогам работы в 7-й пятилетке (1966—1970) надои в её группе составили по 16,7 килограмма молока от каждой коровы за год.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года Ампилоговой Нине Андреевне — доярке колхоза «Лиманский» Щербиновского района Краснодарского края, за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Неоднократно участвовала в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.

Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани Присвоено Постановлением Главы администрации Краснодарского края от 09.01.1996 N 8 "О присвоении почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани».

Избиралась депутатом Щербиновского районного Совета, членом Краснодарского крайкома КПСС и делегатом XXV съезда партии (1976).

Проживала в родном селе Ейское Укрепление, скончалась 25 октября 1999 года.

Награды 
Золотая медаль «Серп и Молот» (1.08.1971);
 Орден Ленина (1.08.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (10.03.1976)
Орден «Знак Почёта» (22.03.1966)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 серебряной медалью ВДНХ СССР (1973)

Память 
 На могиле Героя установлен надгробный памятник.
 Избирательному участку № 57-13, расположенному по адресу Краснодарский край, Щербиновский район, село Ейское Укрепление, ул. Советов, 2 присвоен статус именного — имени Ампилоговой Нины Андреевны.

См. также 
Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)
 Список Героев Социалистического Труда (Амадалиев — Анюховская)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Делегаты XXV съезда КПСС
Награждённые серебряной медалью ВДНХ
Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Краснодарский край
Депутаты Краснодарского краевого совета
Члены Краснодарского крайкома КПСС
Герои Социалистического Труда Краснодарского края
Доярки